Château de Lussac désigne plusieurs châteaux français : 
 Château de Lussac (Lussac, Charente-Maritime)
 Château de Lussac (Lussac, Gironde)

Lussac